Conchagua – miasto w Salwadorze
 Conchagua – wulkan w Salwadorze